(1610-1660), graveur italien,
 Francesco Arese Lucini (1778-1835), patriote italien,
 Luca Lucini (1967-), réalisateur et scénariste italien,
 Luigi Maria Lucini (1666-1745), cardinal italien.

Patronyme italien